Sea Breeze (cocktail) – cocktail
 Sea Breeze (Carolina del Nord) – census-designated place degli Stati Uniti d'America